Алексе́й Оле́гович Бобро́в:
 Бобров, Алексей Олегович (род. 1968) — российский предприниматель, менеджер, совладелец ООО «Корпорация СТС».
 Бобров, Алексей Олегович (род. 1973) — российский футболист.